Хааб — многозначное понятие.

Фамилия 
  (род. 1976) — американский композитор музыки к видеоиграм, лауреат премии Hollywood Music in Media Awards за песню к Kinect Star Wars (2012) и Выбора композиторов Американского общества композиторов, авторов и издателей за музыку к Star Wars Battlefront II (2018).
 Хааб, Иоганнес (1503—1561) — швейцарский политик, глава цюрихской гильдии пряностей (1531—1538, 1540—1541, 1560), бургомистр Цюриха (1542—1559).
  (род. 1962) — швейцарский политик, член Национального совета (с 2019).
 Хааб, Роберт (1865—1939) — швейцарский дипломат и политик, президент Швейцарии (1922, 1929).

Другое 
 Хааб — солнечный 365-дневный календарь майя.